Koszęcin est le nom :

Toponymie
en Pologne
 de la gmina de Koszęcin, dans le powiat de Lubliniec, dans la voïvodie de Silésie
 du village de Koszęcin, chef-lieu de cette gmina
 du village de Koszęcin, dans la voïvodie de Lubusz